Чемпионат Венгрии по баскетболу 2013/2014 является 76 сезоном Дивизиона «А» — высшего женского баскетбольного дивизиона Венгрии. Первый раз чемпионом Венгрии стала команда из Печа «ПИНКК Печи 424».

Регламент 
Турнир проводится в три этапа

1) предварительный турнир — 5 лучших команд прошлого сезона участвуют в розыгрыше Среднеевропейской лиги, остальные 5 команд играют между собой.

2) объединительный турнир — 10 команд с 8 февраля по 7 апреля 2014 года играют по круговой системе дома и на выезде с командами из противоположной пятёрки. Очки, набранные в матчах 1 этапа, учитываются.

3) плей-офф — восемь команд образуют сетку, начиная с четвертьфинала. Серии 1/4 финала, 1/2 финала проходят до двух побед, а финал чемпионата — до трёх.

Участники 
Перед началом чемпионата клуб «ХАТ-АГРО ЮНИ» попал в автокатастрофу, в которой главный тренер команды Фази Акош погиб, 15 баскетболисток получили увечья различной тяжести, причём сербка Наташа Ковачевич подверглась ампутации ног . В результате происшествия команду из Дьёра перевели в местную «пятёрку» предварительного турнира. Пока заново формировался состав «ХАТ-АГРО ЮНИ» клуб был освобождён от игр 1 раунда.

Предварительный турнир

1 раунд

2 раунд

Объединительный турнир

Плей-аут 
 Цеглед ЕКК  — МБК Евролизинг Вашаш — 2-0 (63:57, 66:52)

Плей-офф 

 Полуфинал за 5—8-е места
  ХАТ-АГРО ЮНИ — МТК — 2-0 (75:66, 72:70)
 Атомерому — ЗТЕ — 2-1 (73:68, 63:73, 87:57)
 Матч за 7-е место
 ЗТЕ —  МТК  — 0-2 (75:85, 69:83)
 Матч за 5-е место
 ХАТ-АГРО ЮНИ — Атомерому — 0-2 (52:60, 65:77)

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  ПЕАС-Печ 
   ЮНИКА-Евролизинг  
 4.  Алювент ДВТК  
 5. Атомерому
 6. ХАТ-АГРО ЮНИ 
 7. МТК 
 8. ЗТЕ
 9. Цеглед ЕКК 
 10. МБК Евролизинг Вашаш

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира 
  Маурита Рейд («ПЕАС-Печ») 
  Дальма Иваный («ПИНКК Печи 424») 
  Ребекка Тобин («Алювент ДВТК») 
  Жослин Тайнкл («ХАТ-АГРО ЮНИ»)
  Драгана Свитлица («МТК»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионат Венгрии по баскетболу среди женщин
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе
Спорт в Венгрии в 2013 году
Спорт в Венгрии в 2014 году